Aitejaure kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Aitejaure (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (27,3 ha)
Aitejaure (Jokkmokks socken, Lappland, 740662-171065), sjö i Jokkmokks kommun, 
Aitejaure (Jokkmokks socken, Lappland, 740693-170557), sjö i Jokkmokks kommun,  (13,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn